Atis puede referirse a:
Atis fue un rey de Alba Longa.
Atis fue un antiguo rey de Lidia, entonces llamada Meonia, y fue el padre de Lido.
Atis, hijo del rey Creso de Lidia.
Atis, una deidad frigia
Atis, una tragedia lírica de Jean-Baptiste Lully
Atys, un género de gastrópodos de la familia Haminoeidae